Mézl je české příjmení.

Známí nositelé 
 Ondřej Mézl – československý voják
 Zdeněk Mézl – český grafik a ilustrátor

Česká příjmení